Jakub Říha (1992-), czeski kolarz górski
 Jan Říha (1915-1995), czeski piłkarz
 Lukáš Říha (1981-), czeski hokeista
 Miloš Říha (1959-), czeski hokeista, trener